Gerry Weber Open 2011 — 19-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в немецком городе Халле и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2011 году турнир прошёл с 6 по 12 июня. Соревнование продолжало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Ллейтон Хьюитт
 в парном разряде —  Сергей Стаховский и  Михаил Южный

Общая информация 
Первым сеянным в одиночном соревновании стал Томаш Бердых (№ 6 в мире на тот момент), но чех не смог оправдать свой статус, добравшись лишь до полуфинала. В его отсутствие турнир свёлся к первому в истории соревнования мононациональному немецкому финалу: Филипп Кольшрайбер выиграл первый сет у Филиппа Пецшнера и вёл во второй партии с брейком, когда уроженец Байройта отказался продолжать борьбу из-за проблем со спиной. Два представителя Германии встретились между собой на подобном уровне впервые с лета 2004 года. когда в финале турнира в Лос-Анджелесе встретились Томми Хаас и Николас Кифер. Два несеянных теннисиста разыграли решающий матч приза в Халле впервые с 2000 года, когда Давид Приносил обыграл Рихарда Крайчека.

Парный чемпионат принёс очередной совместный титул альянсу Айсам-уль-Хак Куреши / Рохан Бопанна, не встретившему на своём пути ни одного сеянного противника, но трижды за четыре матча вырывавшему победу на решающем тай-брейке; их соперниками по финалу выступил альянс Милош Раонич / Робин Хасе. Прошлогодние чемпионы — Михаил Южный и Сергей Стаховский — не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Филипп Кольшрайбер обыграл на отказе  Филиппа Пецшнера, при счёте 7-6(5), 2-0 в свою пользу.
 Кольшрайбер выигрывает 1-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Пецшнер со второй попытки уступает финал соревнования в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=LL
| RD1-team01= Л. Майер
| RD1-score01-1=2
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Л. Хьюитт
| RD1-score02-1=6| RD1-score02-2=6| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= А. Сеппи
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=66
| RD1-score03-3=6
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= Т. Хаас
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=3
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Ф. Кольшрайбер
| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=6| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= С.-М. Штебе
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=6| RD1-score06-3=1
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Р. Хаасе
| RD1-score07-1=7| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=4
| RD1-seed08=7
| RD1-team08= А. Долгополов
| RD1-score08-1=64
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-seed09=3
| RD1-team09= Г. Монфис
| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=6| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= Ф. Серра
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= П. Риба
| RD1-score11-1=64
| RD1-score11-2=66
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= И. Додиг
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Я. Ниеминен
| RD1-score13-1=62
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Я.Лу
| RD1-score14-1=7| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= Д. Браун
| RD1-score15-1=66
| RD1-score15-2=6| RD1-score15-3=3
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= Ф. Майер
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=2
| RD1-score16-3=6
| RD2-seed01= 
| RD2-team01= Л. Хьюитт
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= А. Сеппи
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Ф. Кольшрайбер
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=7
| RD2-team04= А. Долгополов
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=65
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=3
| RD2-team05= Г. Монфис
| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= И. Додиг
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Я.Лу
| RD2-score07-1=64
| RD2-score07-2=6| RD2-score07-3=4
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= Ф. Майер
| RD2-score08-1=7
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3=6
| RD3-seed01= 
| RD3-team01= Л. Хьюитт
| RD3-score01-1=64
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Ф. Кольшрайбер
| RD3-score02-1=7| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=3
| RD3-team03= Г. Монфис
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=6
| RD3-team04= Ф. Майер
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01= 
| RD4-team01= Ф. Кольшрайбер
| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=3
| RD4-team02= Г. Монфис
| RD4-score02-1=3
| RD4-score02-2=3
| RD4-score02-3= 
}}

 Секция 2 

 Парный турнир 
  Рохан Бопанна /  Айсам-уль-Хак Куреши''' обыграли  Милоша Раонича /  Робина Хасе со счётом 7-6(8), 3-6, [11-9].
 Бопанна выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Куреши выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Gerry Weber Open
 Мировой тур ATP 2011
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Германия
Теннис
Июнь 2011 года
2011